Алексе́й Пахо́мов: Пахомов, Алексей Алексеевич (1815—1850) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Пахомов, Алексей Константинович (1912—1968) — советский военный деятель, генерал-майор авиации. Герой Советского Союза.
 Пахомов, Алексей Михайлович (род. 1945) — советский и российский инженер, предприниматель и политик.
 Пахомов, Алексей Фёдорович (1900—1973) — советский график и живописец.